Kertész Mihály (Michael Curtiz) (1886–1962) Oscar-díjas magyar-amerikai filmrendező
 Kertész Mihály Miksa (1888–1945) ügyvéd, kalandregény író